Il doppio del torneo di tennis Intelig Tennis Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Hernández e André Sá che hanno battuto in finale Ricardo Mello e Ricardo Schlachter 66-7, 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Alejandro Hernández /  André Sá (Campioni)

 Edgardo Massa /  Leonardo Olguín (primo turno)
 Adriano Ferreira /  Antonio Prieto (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intelig Tennis Cup 2001